Просеков – русская фамилия.

Известные носители 
 Просеков, Александр Юрьевич (род. 1976) — ректор КемГУ.
 Просеков, Василий Владимирович (род. 1983) — казахстанский футболист.
 Просеков, Владимир Васильевич (род. 1957) — советский и казахстанский футболист.